La temporada 1937-38, en plena Guerra Civil, ni es disputà el campionat de Lliga d'Espanya ni es va poder organitzar la Lliga Mediterrània, com s'havia fet la temporada anterior. Amb tot, fou organitzada una Lliga Catalana de futbol, disputada entre el 27 de març i el 28 d'agost de l'any 1938. El FC Barcelona va quedar campió de la competició.

Participants 
Hi participaren 10 clubs: 3 de Primera categoria (el FC Barcelona, el CD Espanyol, i el FC Badalona), 4 de Primera B (el CE Europa, el FC Martinenc, el CE Júpiter, i la UE Sants) i el 2 de Segona (L'Avenç del Sport, Iluro SC i CE Manresa). L'EC Granollers i el Girona FC, de Primera, van renunciar a participar-hi. El Manresa es va retirar després de jugar només dos partits, per motius econòmics.

Classificació 
La classificació final del campionat fou:

Resultats 
Font:

Golejadors

Notes

Referències

Vegeu també 
 Campionat de Catalunya

Enllaços externs 
 Federació Catalana de Futbol

Competicions futbolístiques a Catalunya
Competicions esportives del 1937 a Catalunya
Competicions esportives del 1938 a Catalunya